Berta Santos foi uma cantora de música popular brasileira.

Discografia 
 A mulher e o relógio
 Uma novena na roça
 Uma romaria em Portugal
 Uma viagem de trem
 Cana-verde
 O mangerico

Naturais da cidade do Rio de Janeiro
Cantores do Rio de Janeiro (estado)